Detta är en lista över Namibias presidenter.

Namibias presidenter, Lista över
Listor med anknytning till Namibia